Făurei ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:
 Făurei, Stadt im Kreis Brăila
 Făurei (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Făurei (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Făurei (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Făurei (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea
 Făurei-Sat, Dorf im Kreis Brăila